Tirpitz steht für:
 Tirpitz (Schiff, 1941), Schlachtschiff im Zweiten Weltkrieg
 RMS Empress of Australia (Schiff, 1919), Passagierschiff, gebaut als Admiral von Tirpitz
 Großadmiral von Tirpitz, deutscher Fischdampfer, der im Ersten Weltkrieg in der Kaiserlichen Marine als Vorpostenboot diente
 Tirpitz-Enigma, Rotor-Schlüsselmaschine im Zweiten Weltkrieg
 Tirpitz-Stellung, Küstenverteidigungsanlage im Zweiten Weltkrieg in Dänemark
 Tirpitz-Gebirge, Bergkette auf der Insel Lavongai, Papua-Neuguinea
 Tirpitzhafen, eine Mole im Marinestützpunkt Kiel
 Tirpitz-Museum in Kåfjord, Norwegen
 Tirpitzufer, frühere Bezeichnung der Straße Reichpietschufer in Berlin
 Pławidło, deutsch Tirpitz, Ort in der Woiwodschaft Lebus, Polen

Person:
 Alfred von Tirpitz (1849–1930), deutscher Großadmiral
 Ebba Tirpitz (1890–1972), deutsche Ordensfrau, Generaloberin der Mariannhiller